Вячесла́в Еро́хин:
 Ерохин, Вячеслав Михайлович (1962—2015) — российский поэт, писатель, режиссёр, журналист и сценарист.
 Ерохин, Вячеслав Михайлович (1947—2017) — российский военный деятель и военный теоретик, комдив.